De Harpiyonycterinae zijn een onderfamilie van vleermuizen uit de familie van de vleerhonden (Pteropodidae). De onderfamilie telt drie geslachten.

 Aproteles
 Dobsonia
 Harpyionycteris

Vleerhonden